Джунгли — многозначный термин.

 Джунгли — тропические леса.
 «Джунгли» — советская рок-группа.
 Джунгли — традиционная китайская настольная игра.
 «Джунгли» — роман американского писателя Эптона Билла Синклера.

Фильмы 
 «Джунгли» — документальный фильм с Шарлоттой Уленбрук.
 «Джунгли» — документальный фильм 2004 года.
 «Джунгли» — российская приключенческая комедия 2012 года.
 «Джунгли» — австралийский биографический фильм Грега Маклина.
 «Джунгли» — индийский фильм Чака Рассела.